Front de la liberté, un parti politique d'Afrique du Sud créé en 1994.
 Front de la liberté, un rapprochement de partis politiques anticommunistes créé en 1937 ;
 Front de la liberté, un parti politique libanais de Fouad Abou Nader.